A Associação Athlética Avareense é um clube brasileiro de futebol do município de Avaré.
A agremiação foi fundada em 5 de junho de 1920 e sua equipe disputou seis edições do Campeonato Paulista da Terceira Divisão (atual A3) , em 1954 e entre 1961 e 1965. Atualmente, o departamento de futebol do clube se dedica apenas a competições amadoras.

História 
A Associação Athlética Avareense foi fundada no município de Avaré, no interior do Estado de São Paulo. No ano de 1941, a Avareense sagrou-se Campeã da Taça Anderson Clayton. O título de 1946, que ficou com o Luzitânia Futebol Clube da cidade de Bauru, teve a participação da Associação Atlética Avareense, que jogou na 2ª Região e 4ª Zona, e ainda contou com as equipes da Associação Atlética Botucatuense, Associação Atlética Ferroviária (Botucatu) e o Bandeirante Futebol Clube (Botucatu).

Em 1954 o clube disputa a Terceira Divisão Paulista (atual Série A3), ao lado de grandes clubes da época, como Associação Esportiva Guaratinguetá, Associação Esportiva Santacruzense, Esporte Clube Primavera, Rio Claro Futebol Clube, Sociedade Esportiva Itapirense, entre outras equipes. No ano de 1961, a Associação Atlética Avareense participa mais uma vez da Terceira Divisão (Série A3). Nessa competição, atuaram equipes tradicionais do interior, tais como Associação Atlética Internacional (Limeira), Clube Atlético Ituano, Clube Atlético Linense (Lins), Clube Atlético Taquaritinga, Mirassol Futebol Clube, Olímpia Futebol Clube, entre outras.

De 1962 a 1965 o clube disputou quatro campeonatos consecutivos da Terceira Divisão Paulista (Série A3), jogando contra fortes equipes do interior paulista, entre elas, Clube Atlético Penapolense, Rio Preto Esporte Clube, Atlético Monte Azul, Associação Atlética Saltense (Salto), Tanabi Esporte Clube, e outras mais.

Participações em estaduais 
 Terceira Divisão (atual A3) = 6 (seis)
- 1954 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965

Ver também 
 Associação Ferroviária Avareense

Ligações externas 
 

Avareense
Avareense
Fundações em São Paulo em 1920